Constâncio Cloro ou Constâncio I — imperador romano do final do  e começo do IV
  — imperador romano do 
  — imperador romano do 
 Constâncio Galo — membro da dinastia constantina do 
 Constâncio de Uzès — bispo de Uzès do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história